«Жизнь в трех измерениях» (исп. La vida en tres dimensiones) — политическая книга издана в Испании о коррупции, бандитизме и нарушение прав человека в России.

В книге рассказана жизнь человека, крупного руководителя предприятий торговли города, депутата, репрессированного в СССР и реабилитированного во время Перестройки. Книга написана от первого лица, в качестве автобиографии Наумова Ю. С., и создана на основе его собственного опыта и его видения тех процессов, которые происходили прямо на его глазах. Им дана глубокая оценка тех событий, с которыми ему приходилось сталкиваться, а его выводы подкрепляются конкретными доказательствами: фотографиями, справками, документами, постановлениями компетентных органов и т. д. В книге подробно описано, как ему пришлось столкнуться до тюрьмы, в самой тюрьме и после неё с грубейшими нарушениями прав человека в СССР и России, его личный вклад в борьбу с коррупцией власти и правоохранительных органов в Хабаровском Крае и городе Комсомольск-на-Амуре. Описано также и то, как во времена Перестройки при поддержке жителей города и депутатами, в надежде на светлые перемены в жизни, избрали его мэром города. И как это решение проигнорировал губернатор Края Ишаев В. И., ныне представитель Президента России по Дальнему Востоку, назначив мэром своего доверенного человека Михалёва В. П., который вот уже свыше 20 лет, по мнению автора, сначала вместе с воровской мафией правил этим городом, а теперь занял обе ниши.

Книга богато иллюстрирована фотографиями, никогда не публиковавшимися документами, постановлениями компетентных органов и другими доказательствами слов автора.

Источники 
«Хабаровский Экспресс», № 7 (рецензия)

Ссылки 
 Дебри ДВ
 «Яблоко» (рецензия)
 электронная версия книги

Книги 2009 года